В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1976, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1976 року, Мішель Гердал здобула титул, у фіналі перемігши Гейл Ловеру 4-6, 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Swiss Open